

Населені пункти

Білорусія 
 Комунарка — село у Вітебському районі Вітебської області.
 Комунарка — село у Сморгонському районі Гродненської області.

Росія 
 Комунарка — селище у Новомосковському адміністративному окрузі Москви.
 Комунарка — село у Бобровицькому районі Новгородської області.

Україна 
 Комунарка — до 1989 року назва села Бзовиця у Зборівському районі Тернопільської області.
 Комунарка — до 2016 року назва села Новоіванівка у Кегичевському районі Харківської області.

Станції метро 
 — станція Сокольницької лінії Московського метрополітену

Інша 
 Комунарка — кондитерська фабрика.
 Розстрільний полігон «Комунарка» — об'єкт НКВС у Московській області.